Anička může být:

 zdrobnělina jména Anna
 Anička Zelíková – členka třetího řádu karmelského a kandidátka blahořečení
 Anička a její přátelé – dětská kniha Jana Rysky z roku 1960
 Anička z I.A – dětská kniha Jana Rysky z roku 1962
 Anička jde do školy – český film na týž námět z roku 1962
 Anička a její teta – dívčí román Otakara Haeringa z roku 1938
 Anička malířka – dětská kniha Eduarda Petišky z roku 1985
 Anička skřítek a Slaměný Hubert – animovaný televizní seriál
 Anička (knižní série) – knižní série Ivany Peroutkové

Související články 

 Případ Anny Janatkové

Externí odkazy